Kopa Trophy – nagroda im. francuskiego piłkarza Raymonda Kopy dla najlepszego zawodnika do lat 21, wręczana przez France Football na gali Złotej Piłki.

Aktualny posiadaczem nagrody jest Gavi.

Zwycięzcy

Klasyfikacja piłkarzy

Klasyfikacja krajów

Klasyfikacja klubów

Zobacz też 
 Złota Piłka
 Yashin Trophy
 Piłkarz Roku FIFA
 Piłkarz Roku UEFA
 Europejski Złoty But
 World Soccer
 Onze d'Or
 FIFPro
 Drużyna Roku UEFA

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Piłkarskie nagrody i plebiscyty